Сколопендра (Scolopendra) — рід безхребетних хижих отруйних тварин з класу губоногих групи багатоніжок. Живуть переважно в тропіках і субтропіках, в Україні зустрічаються в південних областях та Криму. Мають розмір до 10-15 см, тропічні види — до 30 см. Відомо близько 90 видів.

Сколопендри харчуються дрібними безхребетними, великі тропічні сколопендри нападають на жаб, ящірок, птахів. Полюють переважно вночі. У разі небезпеки ховаються під камінням або в тріщинах землі.

Небезпека 
Укуси сколопендри болючі для людини, а отрута великих тропічних сколопендр може бути смертельною. Укус сколопендри призводить до підвищення температури до 39-40 °C та виникнення розлогого, залежно від кількості отрути, набряку. Налякана сколопендра, що проповзає тілом людини також може викликати отруйний опік шкіри внаслідок виділення отрути через кігтики кінцівок. Розщепленню отрути сприяє етиловий спирт.

Види 

 Scolopendra abnormis Lewis & Daszak, 1996
 Scolopendra afer (Meinert, 1886)
 Scolopendra alcyona Tsukamoto & Shimano, 2021
 Scolopendra algerina Newport, 1845
 Scolopendra alternans Leach, 1813
 Scolopendra andhrensis Jangi & Dass, 1984
 Scolopendra angulata Newport, 1844
 Scolopendra angusticollis Murray, 1887
 Scolopendra anomia Newport, 1844
 Scolopendra appendiculata Daday, 1891
 Scolopendra arborea Lewis, 1982
 Scolopendra arenicola (Lawrence, 1975)
 Scolopendra arthrorhabdoides Ribaut, 1912
 Scolopendra attemsi Lewis, Minelli & Shelley, 2006
 Scolopendra aztecorum Verhoeff, 1934
 Scolopendra calcarata Porat, 1876
 Scolopendra canidens Newport, 1844
 Scolopendra cataracta Siriwut, Edgecombe & Panha, 2016
 Scolopendra childreni Newport, 1844
 Scolopendra chlora Chamberlin, 1942
 Scolopendra chlorotes C. L. Koch, 1856
 Scolopendra cingulata Latreille, 1829
 Scolopendra clavipes C. L. Koch, 1847
 Scolopendra concolor Newport, 1845
 Scolopendra crassa Templeton, 1846
 Scolopendra cretica Attems, 1902
 Scolopendra cribrifera Gervais, 1847
 Scolopendra crudelis C. L. Koch, 1847
 Scolopendra dalmatica C. L. Koch, 1847
 Scolopendra dawydoffi Kronmüller, 2012
 Scolopendra dehaani Brandt, 1840
 Scolopendra ellorensis Jangi & Dass, 1984
 Scolopendra fissispina L. Koch, 1865
 Scolopendra foveolata Verhoeff, 1937
 Scolopendra galapagoensis Bollman, 1889
 Scolopendra gigantea Linnaeus, 1758
 Scolopendra gracillima Attems, 1898
 Scolopendra hainanum Kronmüller, 2012
 Scolopendra hardwickei Newport, 1844
 Scolopendra hermosa Chamberlin, 1941
 Scolopendra heros Girard, 1853
 Scolopendra horrida C. L. Koch, 1847
 Scolopendra inaequidens Gervais, 1847
 Scolopendra indiae (Chamberlin, 1914)
 Scolopendra indica Meinert, 1886
 Scolopendra inermipes C. L. Koch, 1847
 Scolopendra inermis Newport, 1845
 Scolopendra jangii Khanna & Yadav, 1997
 Scolopendra japonica Koch, 1878
 Scolopendra koreana (Verhoeff, 1934)
 Scolopendra labiata C. L. Koch, 1863
 Scolopendra laeta Haase, 1887
 Scolopendra langi (Chamberlin, 1927)
 Scolopendra latro Meinert, 1886
 Scolopendra limicolor Wood, 1861
 Scolopendra lucasii Gervais, 1847
 Scolopendra lutea (Attems, 1928)
 Scolopendra madagascariensis Attems, 1910
 Scolopendra malkini Chamberlin, 1955
 Scolopendra mazbii Gravely, 1912
 Scolopendra media (Muralewicz, 1926)
 Scolopendra melionii Lucas, 1853
 Scolopendra metuenda Pocock, 1895
 Scolopendra michoacana Chamberlin, 1941
 Scolopendra mima Chamberlin, 1942
 Scolopendra mirabilis (Porat, 1876)
 Scolopendra monticola (Lawrence, 1975)
 Scolopendra morsitans Linnaeus, 1758
 Scolopendra multidens Newport, 1844
 Scolopendra negrocapitis Zhang & Wang, 1999
 Scolopendra nuda (Jangi & Dass, 1980)
 Scolopendra occidentalis F. Meinert, 1886
 Scolopendra octodentata Verhoeff, 1934
 Scolopendra oraniensis Lucas, 1846
 Scolopendra paradoxa Doménech, 2018
 Scolopendra pachygnatha Pocock, 1895
 Scolopendra paranuda (Khanna & Tripathi, 1987)
 Scolopendra pentagramma Motschoulsky, 1886
 Scolopendra pinguis Pocock, 1891
 Scolopendra polymorpha Wood, 1861
 Scolopendra pomacea C. L. Koch, 1847
 Scolopendra puncticeps Wood, 1861
 Scolopendra punensis Jangi & Dass, 1984
 Scolopendra robusta Kraepelin, 1903
 Scolopendra sanatillae Bollman, 1893
 Scolopendra silhetensis Newport, 1845
 Scolopendra spinipriva Bücherl, 1946
 Scolopendra spinosissima Kraepelin, 1903
 Scolopendra subspinipes Leach, 1816
 Scolopendra sumichrasti Saussure, 1860
 Scolopendra tenuitarsis Pocock, 1895
 Scolopendra valida Lucas, 1840
 Scolopendra violacea Fabricius, 1798
 Scolopendra viridicornis Newport, 1844
 Scolopendra viridipes Dufour, 1820
 Scolopendra viridis Say, 1821
 Scolopendra zuluana (Lawrence, 1958)

Посилання 

Губоногі
Роди багатоніжок